Dit is een lijst van planetoïden 4401-4500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (4401) Aditi || 1985 TB || 14 oktober 1985 || C. S. Shoemaker
|-
| (4402) Tsunemori || 1987 DP || 25 februari 1987 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (4403) Kuniharu || 1987 EA || 2 maart 1987 || Y. Oshima
|-
| (4404) Enirac || 1987 GG || 2 april 1987 || A. Maury
|-
| (4405) Otava || 1987 QD1 || 21 augustus 1987 || A. Mrkos
|-
| (4406) Mahler || 1987 YD1 || 22 december 1987 || F. Börngen
|-
| (4407) Taihaku || 1988 TF1 || 13 oktober 1988 || M. Koishikawa
|-
| (4408) Zlatá Koruna || 1988 TH2 || 4 oktober 1988 || A. Mrkos
|-
| (4409) Kissling || 1989 MD || 30 juni 1989 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (4410) Kamuimintara || 1989 YA || 17 december 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4411) Kochibunkyo || 1990 AF || 3 januari 1990 || T. Seki
|-
| (4412) Chephren || 2535 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4413) Mycerinos || 4020) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4414) Sesostris || 4153) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4415) Echnaton || 4237) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4416) Ramses || 4530) P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4417) Lecar || 1931 GC || 8 april 1931 || K. Reinmuth
|-
| (4418) Fredfranklin || 1931 TR1 || 9 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (4419) Allancook || 1932 HD || 24 april 1932 || K. Reinmuth
|-
| (4420) Alandreev || 1936 PB || 15 augustus 1936 || G. N. Neujmin
|-
| (4421) Kayor || 1942 AC || 14 januari 1942 || K. Reinmuth
|-
| (4422) Jarre || 1942 UA || 17 oktober 1942 || L. Boyer
|-
| (4423) Golden || 1949 GH || 4 april 1949 || Universiteit van Indiana
|-
| (4424) Arkhipova || 1967 DB || 16 februari 1967 || T. M. Smirnova
|-
| (4425) Bilk || 1967 UQ || 30 oktober 1967 || L. Kohoutek
|-
| (4426) Roerich || 1969 TB6 || 15 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (4427) Burnashev || 1971 QP1 || 30 augustus 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (4428) Khotinok || 1977 SN || 18 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4429) Chinmoy || 1978 RJ2 || 12 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4430) Govorukhin || 1978 SX6 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4431) Holeungholee || 1978 WU14 || 28 november 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (4432) McGraw-Hill || 1981 ER22 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4433) Goldstone || 1981 QP || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (4434) Nikulin || 1981 RD5 || 8 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4435) Holt || 1983 AG2 || 13 januari 1983 || C. S. Shoemaker
|-
| (4436) Ortizmoreno || 1983 EX || 9 maart 1983 || E. Barr
|-
| (4437) Yaroshenko || 1983 GA2 || 10 april 1983 || L. I. Chernykh
|-
| (4438) Sykes || 1983 WR || 29 november 1983 || E. Bowell
|-
| (4439) Muroto || 1984 VA || 2 november 1984 || T. Seki
|-
| (4440) Tchantchès || 1984 YV || 23 december 1984 || F. Dossin
|-
| (4441) Toshie || 1985 BB || 26 januari 1985 || T. Seki
|-
| (4442) Garcia || 1985 RB1 || 14 september 1985 || Spacewatch
|-
| (4443) Paulet || 1985 RD4 || 10 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (4444) Escher || 1985 SA || 16 september 1985 || H. U. Norgaard-Nielsen, L. Hansen, P. R. Christensen
|-
| (4445) Jimstratton || 1985 TC || 15 oktober 1985 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (4446) Carolyn || 1985 TT || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (4447) Kirov || 1985 VE1 || 7 november 1985 || E. Bowell
|-
| (4448) Phildavis || 1986 EO || 5 maart 1986 || C. S. Shoemaker
|-
| (4449) Sobinov || 1987 RX3 || 3 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (4450) Pan || 1987 SY || 25 september 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (4451) Grieve || 1988 JJ || 9 mei 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4452) Ullacharles || 1988 RN || 7 september 1988 || P. Jensen
|-
| (4453) Bornholm || 1988 VC || 3 november 1988 || P. Jensen
|-
| (4454) Kumiko || 1988 VW || 2 november 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4455) Ruriko || 1988 XA || 2 december 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4456) Mawson || 1989 OG || 27 juli 1989 || R. H. McNaught
|-
| (4457) van Gogh || 1989 RU || 3 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (4458) Oizumi || 1990 BY || 21 januari 1990 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (4459) Nusamaibashi || 1990 BP2 || 30 januari 1990 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (4460) Bihoro || 1990 DS || 28 februari 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4461) Sayama || 1990 EL || 5 maart 1990 || A. Sugie
|-
| (4462) Vaughan || 1952 HJ2 || 24 april 1952 || McDonald Observatory
|-
| (4463) Marschwarzschild || 1954 UO2 || 28 oktober 1954 || Universiteit van Indiana
|-
| (4464) Vulcano || 1966 TE || 11 oktober 1966 || N. S. Chernykh
|-
| (4465) Rodita || 1969 TD5 || 14 oktober 1969 || B. A. Burnasheva
|-
| (4466) Abai || 1971 SX1 || 23 september 1971 || Crimean Astrophysical Observatory
|-
| (4467) Kaidanovskij || 1975 VN2 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (4468) Pogrebetskij || 1976 SZ3 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (4469) Utting || 1978 PS4 || 1 augustus 1978 || Perth Observatory
|-
| (4470) Sergeev-Censkij || 1978 QP1 || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4471) Graculus || 1978 VB || 8 november 1978 || P. Wild
|-
| (4472) Navashin || 1980 TY14 || 15 oktober 1980 || N. S. Chernykh
|-
| (4473) Sears || 1981 DE2 || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (4474) Proust || 1981 QZ2 || 24 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (4475) Voitkevich || 1982 UQ5 || 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (4476) Bernstein || 1983 DE || 19 februari 1983 || E. Bowell
|-
| (4477) Kelley || 1983 SB || 28 september 1983 || Bulgarian National Observatory
|-
| (4478) Blanco || 1984 HG1 || 23 april 1984 || W. Ferreri, V. Zappalà
|-
| (4479) Charlieparker || 1985 CP1 || 10 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (4480) Nikitibotania || 1985 QM4 || 24 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (4481) Herbelin || 1985 RR || 14 september 1985 || E. Bowell
|-
| (4482) Frèrebasile || 1986 RB || 1 september 1986 || A. Maury
|-
| (4483) Petöfi || 1986 RC2 || 9 september 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (4484) Sif || 1987 DD || 25 februari 1987 || P. Jensen
|-
| (4485) Radonezhskij || 1987 QQ11 || 27 augustus 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (4486) Mithra || 1987 SB || 22 september 1987 || E. W. Elst, V. G. Shkodrov
|-
| (4487) Pocahontas || 1987 UA || 17 oktober 1987 || C. S. Shoemaker
|-
| (4488) Tokitada || 1987 UK || 21 oktober 1987 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (4489) - || 1988 AK || 15 januari 1988 || E. Bowell
|-
| (4490) Bambery || 1988 ND || 14 juli 1988 || E. F. Helin, B. Roman
|-
| (4491) Otaru || 1988 RP || 7 september 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4492) Debussy || 1988 SH || 17 september 1988 || E. W. Elst
|-
| (4493) Naitomitsu || 1988 TG1 || 14 oktober 1988 || T. Kojima
|-
| (4494) Marimo || 1988 TK1 || 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4495) Dassanowsky || 1988 VS || 6 november 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (4496) Kamimachi || 1988 XM1 || 9 december 1988 || T. Seki
|-
| (4497) Taguchi || 1989 AE1 || 4 januari 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (4498) Shinkoyama || 1989 AG1 || 5 januari 1989 || T. Seki
|-
| (4499) Davidallen || 1989 AO3 || 4 januari 1989 || R. H. McNaught
|-
| (4500) Pascal || 1989 CL || 3 februari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda|}

Planetoïdenlijsten